Ishaq forma part del nom de molts personatges:

 Abd-Al·lah ibn Ishaq ibn Ghàniya, emir almoràvit dels Banu Ghàniya
 Abd al-Razzak Kaman al-Din ibn Djalal al-Din Ishak al-Samarkandi
 Abu-Faris ibn Ibrahim, emir hàfsida
 Abu-Ishaq al-Ilbirí, poeta andalusí
 Abu Ishak ben Alptegin, sultà de Gazni
 Abu-Ishaq Jamal-ad-Din, governant del Fars
 Abu-Ishaq Ibrahim I, emir hàfsida
 Abu-Ishaq Ibrahim II, emir hàfsida
 Abu-Ishaq Ibrahim ibn Àhmad, emir aglàbida
 Abu-Ishaq Ismaïl Abu-l-Atàhiya, poeta
 Abu-Sàlih Mansur ibn Ishaq, príncep samànida
 Abu-Yaqub Ishaq ibn Àhmad as-Sijí, missioner ismaïlita
 Abu-Yaqub Ishaq al-Khuraymí, poeta àrab
 Alí ibn Ishaq, senyor de la guerra mallorquí
 Baba Ishak, profeta
 Fatana Ishaq Gailani, activista afganesa
 Ishaq, profeta de l'islam
 Ishaq ibn Muhàmmad, rei de Mayūrqa de la dinastia Banu Ghaniya
 Ishaq ibn Múslim, governador d'Armènia
 Ishaq ibn Sulaiman, governador d'Armènia
 Ishaq Abrabanel, teòleg
 Ishaq ibn Muhàmmad, rei de Mayūrqa de la dinastia Banu Ghaniya
 Muhàmmad ibn Ishaq, emir de Mallorca de la dinastia Banu Ghaniya
 Yahya ibn Ishaq, senyor de la guerra mallorquí

El nom Ishaq també forma part del nom d'accidents geogràfics:

 Monestir d'Anba Ishaq, monestir cristià d'Egipte

Notes